Liou Chung je čínské jméno vícera osob:

 Liou Chung (astronom) (129–210) – čínský astronom
 Liou Chung (atletka) (* 1987) – čínská atletka
 Liou Chung (156–189) – osobní jméno chanského císaře Ling-ti
 Liou Chung († 184 př. n. l.) – osobní jméno chanského císaře Šao-ti (Liou Chung)